Ландебья́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Планкоэт. Округ коммуны — Динан.

Код INSEE коммуны — 22096.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 350 км к западу от Парижа, в 70 км северо-западнее Ренна, в 32 км к востоку от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 493 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 269 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 181 были экономически активными, 88 — неактивными (показатель активности — 67,3 %, в 1999 году было 69,0 %). Из 181 активных работали 162 человека (90 мужчин и 72 женщины), безработных было 19 (7 мужчин и 12 женщин). Среди 88 неактивных 18 человек были учениками или студентами, 43 — пенсионерами, 27 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Монументальный крест «Дом Жан» (1545 год). Исторический памятник с 1938 года
 Придорожный крест Сент-Юбер (XVI век). Исторический памятник с 1964 года
 Крест на кладбище (XVI век). Исторический памятник с 1964 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор